Василий Яковлевич Гагара (Гогара) (последняя треть XVI века, Плёс — после 1637, Москва) — купец, путешественник, писатель.

Биография
Жил в Казани, торговал с Персией. До 40 лет жил, по собственным словам, «блудно и скверно», в результате чего рано умерла жена, утонул корабль с товарами, начались неудачи в торговле. После церковного покаяния и обета совершить паломничество в Иерусалим за год нажил вдвое больше потерянного.

В 1634 году со слугой и восемью спутниками отправился по Волге из Казани в Астрахань, а оттуда — в Тифлис. В Грузии осмотрел храм Метехи, развалины укрепления Тарикали.

В Иерусалиме побывал на приёме у вифлеемского митрополита Афанасия.

20 декабря 1635 года прибыл в Египет, где встретился с александрийским патриархом Герасимом Спарталиотом и получил от него грамоту к царю Михаилу Федоровичу. В Каире и его окрестностях осмотрел христианские древности и пирамиды фараонов, побывал на реке Нил.

По дороге на родину собирал сведения о внешней политике Турции, Польши, Молдавии. Встречался в Яссах с митрополитом Варлаамом.

В Виннице был задержан и ограблен воеводой Калиновским, принявшим его за московского посла в Турции Афанасия Буколова. Все бумаги и грамоты, найденные у него, были отобраны и увезены в Варшаву королю Владиславу IV. 14 недель находился под стражей и был освобождён по грамоте, присланной из Москвы.

14 апреля 1637 года приехал в Киев, где беседовал с архиепископом Афиногеном и митрополитом П. Могилой. Из Киева через Путивль в мае 1637 года вернулся в Москву.

За свои странствия и дипломатические успехи был записан в «Гостиной сотне» с приказом «служити с Москвы».

Сочинения 
 
 Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Яковлевича Гагары. — СПб, 1891.

Литература 
 Адрианова-Перетц В. П. Хождение в Иерусалим и Египет Василия Гагары. — Л., 1924.
 
 Леонид (Кавелин). Иерусалим, Палестина и святой Афон по русским паломникам XIV—XVII веков // Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1871, кн. 1, отд. 2.

Персоналии по алфавиту
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Писатели России по алфавиту
Русские писатели XVII века
Путешественники России
Писатели Русского государства
Православные паломники
Родившиеся в XVI веке
Русскоязычные писатели-путешественники